Gran Capitán es el apodo honorífico de Gonzalo Fernández de Córdoba.

El término Gran Capitán también puede referirse a:

 Avenida del Gran Capitán, en la ciudad de Córdoba, España.
 Ramal Federico Lacroze - Posadas, ramal ferroviario por argentino cuyo servicio de pasajeros es apodado El Gran Capitán.
 El nombre de uno de los tercios de la Legión Española.
 Miguel Ángel Sanchez Muñoz, mítico capitán del Rayo Vallecano.